Hensler ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Christian Hensler (1779–1842), deutscher Pastor
 Anna Hensler (1878–1952), österreichische Schriftstellerin und Heimatkundlerin
 Annie Hensler-Möhring (1892–1978), deutsche Fotografin
 Arnold Hensler (1891–1935), deutscher Bildhauer
 Christian Gotthilf Hensler (1760–1812), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Hochschullehrer
 Elise Friederike Hensler (1836–1929), Opernsängerin (Sopran) und Ehefrau von Ferdinand II. von Portugal
 Friedrich Hensler (* 1949), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Hieronymus Friedrich Philipp Hensler (1766–1793), deutscher Arzt und Privatdozent
 Karl Friedrich Hensler (auch Henseler; 1759–1825), österreichischer Theaterdirektor und Theaterschriftsteller
 Paul Hensler (1929–2014), deutscher Ingenieur
 Peter Wilhelm Hensler (1742–1779), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Philipp Gabriel Hensler (1733–1805), deutscher Arzt, Physikus und Professor für Medizin

Siehe auch:
 Henssler
 Hänssler
 Henzler
 Henseler